Die Abkürzung PHZ steht für:
 Phantomzeit-Theorie, siehe Erfundenes Mittelalter
 Pädagogische Hochschule Zentralschweiz
 PHZ Luzern, Pädagogische Hochschule Luzern, Nachfolgeinstitution der obigen
 PHZ Schwyz, Pädagogische Hochschule Schwyz, Nachfolgeinstitution der obigen
 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego, polnisch für Außenhandelsunternehmen
 PHZ SM Lacpol, Milchverarbeiter in Polen

PHz steht für:
 Petahertz, eine Trillion Hertz, siehe Hertz (Einheit)

Abkürzung